Moor End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bedfordshire
 Moor End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
 Moor End (Calderdale) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Moor End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 Moor End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham
 Moor End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie East Riding of Yorkshire
 Moor End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Moor End (Harrogate) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Moor End (Leeds) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire
 Moor End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Moor End (Selby) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire
 Moor End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire
 Moor End – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire
 Moor End (York) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie North Yorkshire